Змагання з паралельного гігантського слалому серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 19 лютого 2014 року в Роза Хутір X-Park.

Розклад 
Вказано місцевий час (UTC+4).

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікація розпочалась о 09:42.

Раунд на вибування 
16 найкращих спортсменів потрапляють до раунду на вибування.

Остаточний розподіл місць

Примітки